La prova inaugural, de dos dies de durada, fou el  -disputat a Sant Joan de les Abadesses- que tornava a Catalunya després d'un parèntesi de dos anys.

Classificació final

Referències 

 
 

Edicions del Campionat del Món de trial
Competicions motociclistes del 2001